Энгельберт Кёниг:
 Энгельберт Кёниг (1919—1997) — австрийский футболист
 Энгельберт Кёниг (1884—1951) — австрийский футболист и тренер